Dědice steht für:
 Burg Dědice, Burgruine im Okres Vyškov, Tschechien

Orte in Tschechien:
 Dědice, Gemeinde im Okres Třebíč
 Dědice, Ortsteil von Dobrovítov, Okres Kutná Hora
 Dědice, Ortsteil von Nemyšl, Okres Tábor
 Dědice (Vyškov), Ortsteil von Vyškov, Okres Vyškov

Siehe auch:
 Dedic
 Deditz